Yüan-pao Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuanbao Shan, berg, Guangxi, 
 Dahuanglong Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar